Дамурхуда:
 Дамурхуда — город на западе Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга. 
 Дамурхуда — подокруг западе Бангладеш, входит в округ Чуаданга.